Ла Чина има више значења:

 Ла Чина (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Чина (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Чина (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Чина (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Чина (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Чина (Ерменехилдо Галеана), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Чина (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику